Ларс Ніклас Бекстрем (; 23 листопада 1987, м. Вальбу, Швеція) — шведський хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Вашингтон Кепіталс» у Національній хокейній лізі.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
У 15-и річному віці почав виступати за молодіжну команду «Брюнес» у молодіжній лізі. У сімнадцять років дебютував в основному складі клубу в Елітсерії. В основі клубу відіграв три сезони (у 2006 році на Драфті НХЛ був обраний під 4-и номером «Вашингтон Кепіталс»).

У сезоні 2007/08 дебютує в НХЛ у складі «Вашингтон Кепіталс», уклав з ним трирічний контракт. 5 жовтня 2007 закинув свою першу шайбу в ворота «Атланта Трешерс». Через травму Мікаеля Нюландера Ніклас став основним центрфорвардом у ланці Олександра Овечкіна. Загалом перші три сезони в «кепіталс» нападник відіграв по 82 матчі регулярного чемпіонату. 

У сезоні 2011/12 Бекстрем отримав незначну травму, що значно зменшило його особистий доробок в команді, провів лише 42 гру за сезон.

Під час локауту 2012/13 виступав у Континентальній хокейній лізі провів 19 матчів у складі московського «Динамо». Після завершення локауту повернувся до «Вашингтону».

13 грудня 2014 у матчі проти «Тампа-Бей Лайтнінг» забив свій перший хет-трик у НХЛ. 15 березня 2015 обігнав за кількістю результативних передач Олександра Овечкіна. 27 травня 2015 Ніклас переніс операцію артроскопії кульшового суглоба.

7 червня 2018 року в складі «Вашингтон Кепіталс» став володарем Кубка Стенлі.

Виступи в складі національної збірної

У складі національної збірної став чемпіоном світу 2006 та здобув срібні нагороди зимових Олімпійських ігор 2014.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2016.
 Чемпіон світу в складі збірної Швеції — 2017.
 Володар Кубка Стенлі — 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 Профіль на eliteprospects  
 Профіль на hockeydb  

Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»‎
Хокеїсти «Динамо» (Москва)‎‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»‎
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу
Володарі Кубка Стенлі